La Fraternitat (coral), primera coral catalana (1850), després anomenada societat coral Euterpe, formà part dels Cors de Clavé
 La Fraternidad (setmanari), (1847-1848) publicació comunista de Narcís Monturiol